Luis Rodríguez kan syfta på:

Luis Rodríguez (producent), musikproducent
Luis Miguel Rodríguez, basebollspelare